Vitor Ribas Carneiro (Guararema, 14 de maio de 1915 - Curitiba, 18 de abril de 1991) foi um professor, advogado e jornalista espírita brasileiro.

Biografia
Filho de João Brasiliano Carneiro e de sua esposa, Maria de Jesus Carneiro, em 1931 foi nomeado professor na escola de Guararema, cargo que exerceu por mais de dez anos.

Em 1949 concluiu o ensino secundário no Ginásio Regente Feijó, em Ponta Grossa, no estado do Paraná, onde, desde 1944, vinha trabalhando como auxiliar de engenheiro no quadro do funcionalismo público daquele estado. Nesta cidade, fundou o jornal espírita "Voz da Espiritualidade", que circulou por cerca de cinco anos.

Em 1950, no exercício de suas funções profissionais, foi transferido para Curitiba, capital do estado. Neste período matriculou-se no curso técnico de Contabilidade, que concluiu em 1953.

De 1954 a 1957 exerceu a função de redator do matutino curitibano "O Dia", deixando, neste último ano, o jornal para ingressar na Faculdade de Direito de Curitiba, onde se graduou em 1962.

Foi nomeado Procurador do Estado em 1964, aposentando-se por tempo de serviço em 1966.

Cursou o Magistério e, tendo obtido a sua licença profissional, lecionou por um ano ainda no prestigiado Colégio Novo Ateneu, vindo a afastar-se por motivos de saúde.

Foi diretor do jornal "Mundo Espírita" por mais de 12 anos, tendo colaborado assiduamente, como articulista, em diversos periódicos espíritas no país. Manteve estreita colaboração com a Federação Espírita do Paraná, pela qual publicou três livros:

ABC do Espiritismo
O Espiritismo em Páginas Simples e
Mensagens Versificadas

Publicou ainda alguns opúsculos espíritas, como "Espiritismo e Mediunismo".

Nesta última, fornece um testemunho sobre a sua transição pessoal do Catolicismo para o Protestantismo, e deste para o Espiritismo.

Ligações externas
 ABC do Espiritismo

Naturais de Guararema
Escritores espíritas do Brasil
Alunos do Centro Universitário Curitiba